Фейсал ибн Халид Аль Сауд (; род. 1954, Эр-Рияд) — саудовский принц и эмир Асира (2007—2018), сын короля Халида.

Биография 
Родился в 1954 году в Эр-Рияде в семье принца Халида и Ситы бинт Фахд аль-Дамир (ум. 25 декабря 2012). Она умерла в возрасте 90 лет.

Получил образование в Эр-Рияде и в Американском университете в Сан-Матео.
 
В 2003 году назначен заместителем эмира Асира. В 2007 году назначен эмиром Асира, был в этой должности до 2018 года. В декабре 2018 года его сменил принц Турки ибн Таляль Аль Сауд.

Фейсал также является членом «Совета Преданности».

Председатель попечительского Совета Фонда Короля Халида, владеет конюшней.

Ссылки 
  16th March 2004 - Prince Khalid bin Faisal opens tourism symposium
  King Khaled exhibition opens in Alkhobar

Примечания 

Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Губернаторы провинции Асир
Политики XXI века
Политики по алфавиту
Выпускники Колледжа Сан-Матео